Vigerie et La Vigerie sont des noms propres français, toponyme et patronyme, qui peuvent faire référence à :

Étymologie 
Selon la linguiste française Marie-Thérèse Morlet, spécialisée en onomastique, une vigerie était au Moyen Âge un territoire soumis à la juridiction du viguier, nom de métier ancien, officier de justice. Les toponymes La Vigerie, présent dans le sud-ouest de la France, sont des lieux-dits soumis à cette même juridiction. ,  et  sont devenus des patronymes liés à ce nom de métier.

Le mot Vigier vient du latin vicarius et de l'ancien français voyer, et est originaire du Massif central.

Variantes 
Selon Marie-Thérèse Morlet, le nom de famille Vigerie possède plusieurs variantes : Vigié, , , , , , Vigery.

Toponyme 
Vigerie est un nom de lieu présent dans les départements français de la Charente, de la Corrèze, de l'Indre et de la Vienne.
 La Vigerie, lieu-dit de la commune de Lagraulière dans le département de la Corrèze
 La Vigerie, lieu-dit de la commune de Mansac dans le département de la Corrèze
 La Vigerie, lieu-dit de la commune de Moulidars dans le département de la Charente
 La Vigerie, lieu-dit de la commune de Saint-Saturnin dans le département de la Charente
 La Vigerie, lieu-dit de la commune de Tercé dans le département de la Vienne
 La Vigerie, lieu-dit de la commune de Tournon-Saint-Martin dans le département de l'Indre

Patronyme

Noblesse 
 Famille d'Astier de La Vigerie, famille de la noblesse française :
 pour voir les membres de cette famille, cliquer sur le lien.

Autres personnalités 
 Max Vigerie (1906-1986), joueur français de rugby à XV ;
 Yves Louis Georges Lecoquierre-Dubois de La Vigerie (1946-), vrai nom d'Yves Lecoq, humoriste et imitateur français ;

Odonyme 
 Rue des Frères-d'Astier-de-La-Vigerie,  voie du  de Paris, en France.

Architecture 
 , nom de 4 châteaux français situés dans la moitié sud de la France.

Références

Articles connexes 
 Viguerie, juridiction administrative médiévale

Patronyme français
Homonymie de toponyme